На Летних Олимпийских играх 1948 года Финляндию представляло 129 спортсменов (123 мужчины и 6 женщин), выступивших в 16 видах спорта. Они завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей, что вывело финскую сборную на 6-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1948 года
Спорт в Финляндии в 1948 году